|}
Die Bahnstrecke Asti–Castagnole delle Lanze ist eine normalspurige und eingleisige Nebenbahn in Italien.

Geschichte 
Die Bahnstrecke Asti–Castagnole delle Lanze wurde am 12. Juli 1870 eröffnet.

2003 wurden die Haltepunkte Asti Boana, Molini d’Isola und San Marzanotto stillgelegt.

Ab der Fahrplanänderung von 17. Juni 2012 wurde der Personenverkehr von der Region Piemont stillgelegt. Die Strecke bleibt allerdings formell in Betrieb, auch wenn sie nicht mehr befahrbar ist. Der Personenverkehr soll wiederaufgenommen werden.

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana: Fascicolo Linea 10.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke im Piemont